В соревнованиях по прыжкам в воду на летних Олимпийских играх 2020 года по результатам квалификации смогут принять участие 136 спортсменов (68 мужчин и 68 женщин), которые будут соревноваться за 8 комплектов наград. Каждая страна может быть представлена двумя спортсменами в индивидуальных прыжках и по одному дуэту в синхронных прыжках.

Правила квалификации 
Первым этапом отбора для прыгунов стал чемпионат мира в Кванджу, где было разыграно 12 квот в индивидуальных соревнованиях и по 3 лицензии в синхронных прыжках. В дальнейших отборочных соревнованиях действовали несколько условий:

Квалификационные соревнования

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены

Мужчины

Трамплин, 3 метра

Вышка, 10 метров

Синхронный трамплин, 3 метра

Синхронная вышка, 10 метров

Женщины

Трамплин, 3 метра

Вышка, 10 метров

Синхронный трамплин, 3 метра

Синхронная вышка, 10 метров

Примечания

Ссылки 

Прыжки в воду